Генсбур () — фамилия.

 Серж Генсбур (1928—1991) — французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, актёр и режиссёр.
 Шарлотта Генсбур (род. 1971) — англо-французская актриса и певица, автор песен, дочь Сержа Генсбура.

См. также 
 «Генсбур. Любовь хулигана»